GLZ steht für:
 Gelenkzug
 Gewährleistungszeitraum, siehe Gewährleistung
 Militärflugplatz Gilze-Rijen (IATA-Code)

Abkürzung